Харченко Николай Федорович (род. 21 октября 1939, поселок совхоза ХТЗ, Чутовский район, Полтавская область, Украина) — советский и украинский учёный в области магнетизма и оптики магнитоупорядоченных систем. Академик НАН Украины (2009). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2004), премии АН СССР и Польской Академии Наук (1987), премии АН УССР имени К. Д. Синельникова (1985).

Биография 
Родился в семье сельских учителей.

Окончил семилетнюю школу в с. Черняковка Чутовского района, Велико-Рублёвскую среднюю школу Котелевского района Полтавской области, Харьковский государственный университет, физико-математический факультет (1960).

В 1961 году пришёл работать в Физико-технический институт низких температур (ФТИНТ) АН УССР. С тех пор его жизнь и научная деятельность связаны с этим институтом. Здесь он учился в аспирантуре и прошел путь от инженера до заведующего отделом «Оптические и магнитные свойства твердых тел».

В 1969 году защитил кандидатскую, а в 1984 — докторскую диссертацию по специальности «физика твердого тела».

В 1995 году избран член-корреспондентом НАН Украины по специальности «экспериментальная физика».

С 2009 года — действительный член НАН Украины.

Научная деятельность 
Н. Харченко — известный специалист по магнетизму и оптике магнитоупорядоченных систем, работы которого охватывают широкий круг физических проблем.

Он получил важные в научном и прикладном аспектах результаты в различных направлениях физики магнетизма твердого тела, которые стали существенным вкладом в сокровищницу мировой науки. Среди главных результатов — пионерские исследования новых магнитооптических эффектов, которые получили названия «линейный магнитооптический эффект» и «квадратичное магнитное вращение плоскости поляризации света».

Николай Федорович впервые совершил оптическую визуализацию коллинеарных антиферромагнитных доменов, разработал методы их переключения в кристаллах с различной магнитной симметрией и продемонстрировал возможность изготовления антиферромагнитной доменной структуры с заранее заданной конфигурацией.

Академик Н. Харченко — автор и соавтор более 150 научных статей и монографии.

Источники 
 Вестник НАН Украины, 2009, № 10.— С. 68-69.

Ссылка 
 Физика и химия твердого тела, т.10, № 4 (2009).— С. 976—977

Выпускники Харьковского университета
Выпускники ядерного отделения ХГУ
Действительные члены НАН Украины
Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Родившиеся в 1939 году
Родившиеся 21 октября
Изобретатели Украины
Физики Украины
Родившиеся в Чутовском районе
Физики по алфавиту